Kamengrad (ili također, u starijim izvorima, Kuwar) je tvrđava u Hrvatskoj.

Nalazi se u Daruvarskoj kotlini. Podignuta je na brežuljku imena Stari Slavik, iznad geotermalnih izvora.

Dali su ju podignuti hrvatski plemići Nelipići od Dobre Kuće.

Utvrde u Hrvatskoj
Povijest Daruvara